A 2018-as olasz szuperkupa-döntőjét 2019. január 16-án játszotta a 2017–2018-as olasz bajnokság győztese, a Juventus és a 2017–2018-as Olasz Kupa döntőse, az AC Milan. A helyszín a Szaúd-Arábiában található dzsiddai Abdullah király-stadion volt. A mérkőzés egyetlen gólja az első félidő után esett. Miralem Pjanić emelésére nem számított Alessio Romagnoli, Ronaldo közeli fejesét pedig Gianluigi Donnarumma nem tudta védeni. A Juventus ezzel a győzelemmel az Olasz Szuperkupa történelmének rekordere lett, nyolc elsőséggel.

A mérkőzés

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
2017–2018-as olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2017–2018-as olasz labdarúgókupa

olasz szuperkupa
Olasz labdarúgó-szuperkupa